Junquillo bueno puede referirse a:
 El nombre común de la planta Narcissus jonquilla.
 El nombre común de la planta Narcissus rupicola.